Суходол може да се отнася за:

 В България:
 село Суходол (Област Бургас)
 село Суходол (Област Силистра)
 Суходол, квартал на София
 В Северна Македония (на македонски книжовен език: Суводол)
 село Суходол (Община Демир Хисар)
 село Суходол (Община Брод)
 село Суходол (Община Новаци)